Gerstetter ist der Familienname folgender Personen:

 Avitall Gerstetter (* 1972), jüdische Kantorin
 Reinhold Gerstetter (* 1945), deutscher Grafiker und Designer